Pygophora är en ordning av kräftdjur. Pygophora ingår i klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Pygophora 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rankfotingar
Pygophora